Degaña steht für:
 Degaña (Asturien), ein Consejo (Gemeinde) in Asturien (Spanien)
 Degaña (Parroquia), einen Ort, aber auch ein Parroquia in Asturien (Spanien)
 Degaña (Fluss), einen Fluss in Asturien (Spanien)